Акароло́гия (от  (akari) «клещ» и  «слово») — раздел зоологии беспозвоночных, изучающий клещей. Выделяют ветеринарное, медицинское, общее и сельскохозяйственное направления акарологии. Основные вопросы акарологии изучаются совместно в первую очередь в ветеринарии и медицине, так как многие клещи являются возбудителями и переносчиками возбудителей инвазионных и инфекционных болезней животных и человека (энцефалит).

Институты 
Научно-исследовательская работа в области акарологии осуществляется в Зоологическом институте РАН, на кафедрах зоологии университетов, в ветеринарных, медицинских и эпидемиологических научно-исследовательских учреждениях.

 Институт полиомиелита и вирусных энцефалитов РАМН имени М. П. Чумакова
 Лаборатория клещевого энцефалита НИИ эпидемиологии и микробиологии Сибирского отделения РАМН (Владивосток, ул. Сельская, 1).
 Центр диагностики и профилактики клещевых инфекций Института эпидемиологии и микробиологии ВСНЦ СО РАМН (Иркутск, ул. К. Маркса, 3).
 Acarology Lab at Ohio State University (Columbus, Огайо, США). 
 Laboratory of Medical Acarology (Institute of Parasitology, Academy of Sciences, Чехия. 
 Tick Research Laboratory, University of Rhode Island (США) 
 Tick Research Lab at Texas A&M University (Техас, США)

Общества 
В России многие акарологи традиционно являются членами Русского энтомологического общества. Многие статьи по акарологии публикуются в «Энтомологическом обозрении», «Зоологическом журнале», «Паразитологии» и других более общих журналах.
 Acarological Society of America  
 African Acarology Association  
 European Association of Acarologists. Основано в 1987 в Амстердаме  
 Sociedad Latinoamericana de Acarologia 
 Systematic & Applied Acarology Society  
 The Acarological Society of Japan. Основано в январе 1992 года на основе Japanese Association for Acarology, существовавшей с 1973 года. Включает около 250 членов в Японии.

Акарологи 
Развитие акарологии как самостоятельной области исследований началось в 19 веке и продолжилось в 20 веке, когда крупный вклад в её развитие внесли такие учёные как Берлезе, Канестрини, Бэнкс, Гранжан, Кох, Налепа, Труэссар, Хирст, Удеманс, Тор, Трегорд, Уортон, Эвинг. 
Известными отечественными специалистами в области акарологии были академик генерал-лейтенант медицинской службы Е. Н. Павловский (1884—1965), А. А. Захваткин, Ю. С. Балашов, А. Б. Ланге, Н. А. Филиппова, Т. Г. Галузо, А. А. Земская, Б. И. Померанцев и др.

Конгрессы 
 XVI International Congress of Acarology. Auckland. 2022.
 XV International Congress of Acarology. Анталья, Турция. 2-8 сентября 2018 .
 XIV International Congress of Acarology. Киото, Япония. 14-18 июля 2014 .
 XIII International Congress of Acarology. Ресифе, Бразилия. 23-27 августа 2010.
 XII International Congress of Acarology. Амстердам, Нидерланды. 21—26 августа 2006.  
 XI International Congress of Acarology. Мерида, Мексика. 9—13 сентября 2002.
 X International Congress of Acarology. Канберра, Австралия. 6—10 июля 1998.
 IX International Congress of Acarology. Коламбус, Огайо, США. 17—22 июля 1994.
 II International Congress of Acarology. Саттон Бонингтон, Великобритания. 19—25 июля 1967.  
 I International Congress of Acarology. Форт Коллинз, Колорадо, США. 2—7 сентября 1963.  
 VIII Всероссийское акарологическое совещание (30 ноября — 2 декабря 2004, Санкт-Петербург).
 VII Всероссийское акарологическое совещание (28—30 сентября 1999, Санкт-Петербург).

Журналы 
 Acarina. Russian Journal of Acarology, Зоологический музей МГУ, Москва, Россия, с 1993  C 2016 г. - Тюменский государственный университет  
 Acarologia (Montpellier, Франция)
 Acarology Bulletin (Онтарио, Канада). ISSN: 1361-8091 (Systematic & Applied Acarology Society, 1996-)  
 Experimental and Applied Acarology (Амстердам, Нидерланды). ISSN: 1572-9702 (electronic) 0168-8162 (paper), Springer
 International Journal of Acarology (США, 1975-)
 Journal of the Acarological Society of Japan (Matsudo, Chiba, Япония, 1992-)
 Journal of Medical Entomology (США)

Литература 
 
 
 
 Evans G. O. 1992. Principles of Acarology. CAB International, Cambridge.

См. также 
 Арахнология
 Паукообразные
 Энтомология

Примечания

Ссылки 
 Сайт о клещевом энцефалите 
 Сайт о клещах-краснотелках
 Акарология 
 Клещи на tolweb.org 
 Glossary of Acarine Terms 

Разделы зоологии